Демір Хісар (община), Община Демір Хісар (мак. Општина Демир Хисар) — община в Македонії.
 Демір-Капу () — гірська вершина в центральній частині Головного пасма Кримських гір, на південному заході Нікітської яйли.
 Демір-Капія (община) () — община в Македонії. 
 Айкут Демір (тур. Aykut Demir, нар. 22 жовтня 1988, Берген-оп-Зом) — нідерландський і турецький футболіст.

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.